Вы находитесь на AMC (латиница). См. также АМС (кириллица)
Аббревиатура «AMC» может расшифровываться как:

 AMC — американский кабельный телеканал.
 American Motors Corporation (AMC) — американская автомобилестроительная компания, существовала с 1954 по 1987 гг.
 Alfa Metalcraft Corporation или AMC International AG (AMC) — немецкое предприятие, изготавливающее металлическую посуду.
 AMC-18 — американский телекоммуникационный спутник.
 AMC-21 — спутник связи эксплуатируемый SES Americom.
 AMC-23 — американский телекоммуникационный спутник.
 AMC 34 — французский лёгкий танк огневой поддержки кавалерии.
 AMC 35 — французский лёгкий танк поддержки кавалерийских соединений 1930-х годов.
 АМС () — ускорительный масс-спектрометр.